LIR est un sigle qui peut désigner :
 L'aéroport international Daniel Oduber au Costa Rica  selon le code AITA des aéroports
 Local Internet Registry, un membre d'un registre Internet régional qui fournit notamment des adresses IP à ses clients.

Voir aussi 
 Lir
 LiR